Pine Hills ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Pine Hills (Florida), census-designated place im Orange County, Florida
 Pine Hills (Kalifornien), census-designated place im Humboldt County, Kalifornien